Безіменний — струмок в Україні у Білоцерківському районі Київської області. Лівий доплив річки Молочної (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 6,73 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,00  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,12 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Ненадиха. Тече переважно на північний схід через село П'ятигори і впадає у річку Молочну, праву притоку річки Росі.

Цікаві факти 
 На струмку існує декілька газових свердловин.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки України без назви